

Astronomia
 1623 Vivian – asteroide della fascia principale

Geografia
Stati Uniti d'America
 Vivian – census-designated place della Contea di Lyman, Dakota del Sud
 Vivian – città della Parrocchia di Caddo, Louisiana

Onomastica
 Vivian – variante in diverse lingue dei nomi propri Viviano e Viviana

Pagine correlate
 Viviani
 Viviano
 Vivien